Szőnyi Ferenc (1926–1990) operaénekes
 Szőnyi Ferenc (1944–2017) költő, műfordító
 Szőnyi Ferenc (1964) triatlonista, hosszútávfutó, ironman